Příjmení Polach nese více různých osobností:

 Jakub Polach (1882–???) – československý politik
 Johann Polach (1871–1942) – československý učitel a politik židovského původu a německé národnosti
 Valerie Polachová (1910–???) – česká a československá politička

Externí odkazy